Osoby o tym nazwisku:
 Giovanni Antonio Sangiorgio – rzymskokatolicki duchowny
 Riccardo Sangiorgio – włoski siatkarz